Лункавіца () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Лункавіца () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Лункавіца.
 Лункавіца () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Лункавіца () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Лункавіца.